Ломкая янтина () — вид морских брюхоногих моллюсков семейства Epitoniidae, обитающий в умеренной и тропической зоне Мирового океана и в Средиземном море.

Описание 
Раковина правозакрученная, чаще конической формы с плоской вершиной. 4 завитка заканчиваются широким устьем угловатой и округлой формы. Тонкая раковина фиалкового цвета почти гладкая с отчётливо видимыми бороздками. Длина раковины составляет до 31 мм, устье шириной до 22 мм. В то время как у личинки велигер ещё имеется оперкулум, у взрослых особей он уже отсутствует.

У улитки крупная голова на очень подвижной шее. Крохотные глаза расположены у основания щупалец.

Улитка образует из собственной слизи, богатой хитином, плот из прозрачных, наполненных воздухом пузырей, к которому она прикрепляется брюшной стороной и таким образом передвигается по поверхности воды.

Питание 
Ломкая янтина питается стрекающими, в частности, Velella velella и сифонофорами, в том числе высокотоксичным португальским корабликом (Physalia physalis). Наряду с этим поедает также других пелагических улиток, а также морских водомерок (Halobates).

Размножение 
Изначально улитка является самцом, затем становится самкой. Она прикрепляет до 2,5 млн яиц на своём плоту, из которого затем появляются на свет личинки велигер, которые развиваются и снова становятся взрослыми улитками.

Примечания 

Животные, описанные в 1758 году
Ценогастроподы
Моллюски Тихого океана
Моллюски Индийского океана
Моллюски Атлантического океана